Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di partecipare con partner diverse. Mattek-Sands ha fatto coppia con Heather Watson, ma le due sono state eliminate nei quarti di finale da Andreja Klepač e Katarina Srebotnik. Šafářová ha fatto coppia con Tímea Babos, ma le due sono state sconfitte al primo turno da Kateryna Bondarenko e Ol'ha Savčuk.

In finale Ekaterina Makarova e Elena Vesnina hanno sconfitto Simona Halep e Monica Niculescu con il punteggio 6–3, 7–65.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Martina Hingis /  Sania Mirza (quarti di finale)
  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (secondo turno, ritirate)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (campionesse)

 Tímea Babos /  Lucie Šafářová (primo turno)
 Xu Yifan /  Zheng Saisai (primo turno)
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (secondo turno)
 Karolína Plíšková /  Barbora Strýcová (secondo turno)

Alternate 

  Madison Brengle /  Tara Moore (primo turno)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard /  Carol Zhao (primo turno)
  Dar'ja Gavrilova /  Samantha Stosur (quarti di finale)

 Simona Halep /  Monica Niculescu (finale)
 Angelique Kerber /  Andrea Petković (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2016
WTA Tour 2016